Fundacja im. Kazimierza Ajdukiewicza na rzecz Rozwoju Nauk Filozoficznych, prywatna fundacja, założona w 1992, z siedzibą w Szczecinie. Jej zadaniem jest podejmowanie i wspieranie działań wspomagających rozwój humanistyki oraz popularyzujących jej osiągnięcia. 

Ajdukiewicza